Marinus ou Marinos sont les formes latine et grecque du prénom « Marin ».

Personnalités 
 Marinos de Néapolis, philosophe néoplatonnicien
 Marinus, évêque d'Arles de 313 à 314 environ.
 Marinos de Tyr, géographe
 Julius Marinus
 Tiberius Claudius Marinus Pacatianus
 Marinus, général de l'empereur byzantin Anastase 
 Marinus, fils de l'empereur Heraclius
 Saint Marinus (?-313), fondateur de république de Saint-Marin
 Saint Marinus de Tarse
 Marinus Ier († 928) et Marinus II (950-997), ducs de Naples de la dynastie des Sergi
 Ferdinand Marinus (1808-1890), peintre belge
 Marinus (photographe) (1884-1964), photographe danois

Prénom 
 Marinus van der Goes van Naters (1900-2005), homme politique néerlandais
 Marinus Van der Lubbe (1909-1934), militant communiste anti-nazi

Toponymes 
 Crater Marinus, un cratère de la Lune

Zoologie 
Un certain nombre d'espèces de différents genres portent ce nom :
 par exemple Bufo marinus, un batracien ou Larus marinus, le Goéland marin

Homonymie de prénom